est la formule brute de plusieurs isomères.

 Lactone
 coumarine, numéro CAS 
 isocoumarine, numéro CAS 

 Cétone
 1,3-indanedione, numéro CAS 
 1,2-indanedione, numéro CAS 
 chromone, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide phénylpropiolique, numéro CAS 
 2-benzofurancarboxaldéhyde, numéro CAS